DHM est un sigle pouvant désigner :
 Digital Holography Microscopy (DHM), en français Microscopie holographique numérique, une technologie de microscopie à phase quantitative (quantitative phase contrast microscopy, aussi appelée quantitative phase imaging) ;
 Deutsche Harmonia Mundi, un label de disques appartenant à Sony Music ;
 Deutsches Historisches Museum (en français, Musée historique allemand), à Berlin ;
 Deutsches Hygiene-Museum (en français, Musée allemand de l'Hygiène), à Dresde ;
 diphénhydramine, une substance chimique.

DHM est un code pouvant désigner :
 Aéroport de Dharamsala, selon le code AITA, à Dharamsala, en Inde.

Code